Russu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Victor Russu (1847–1910), istoric, preot și scriitor român.
 Ioan Russu-Șirianu (1864–1909), ziarist, scriitor, politician român.
 Titu Russu (1892–?), deputat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
 Vintilă Russu-Șirianu (1897–1973), dramaturg, traducător, memorialist și publicist român.
 Ioan I. Russu (1911–1985), istoric, profesor universitar și arheolog român.
 Nicu Russu (1934–1974), ilustrator român.
 Ion Russu (n. 1941), diplomat și om de stat moldovean.

Vezi și
 Rusu